Plečkaitis ist ein litauischer männlicher Familienname.

Namensträger 
 Vytautas Petras Plečkaitis (* 1950), Diplomat und Politiker
 Vidmantas Plečkaitis (* 1957), Marinemaler und Politiker, stellvertretender Bürgermeister von Klaipėda

Familienname
Litauischer Personenname